

4. HNL - središte "B" sezone 2008./09.

NK Zelina ušla u 3.HNL, a Banovac ispao u 1. ŽNL Sisačko-moslavačka

2008-09 Središte B
4-središte-b